Того року турнір проводився вперше починаючи з 1994 року. 

Лара Арруабаррена і Ксенія Нолл виграли титул, у фіналі перемігши пару Анніка Бек і Євгенія Родіна з рахунком 6–1, 3–6, [10–8].

Сіяні пари 
Перша сіяна пара виходить без боротьби у чвертьфінал.

Сітка

Посилання 
 Draw 

Ladies Championship Gstaad
2016